Евгений Григорьевич Ко́мар (1907—1974) — учёный и конструктор в области крупных электрических машин и электрофизической аппаратуры. Лауреат Ленинской (1959), Государственной премии СССР (1976) и двух Сталинских премий (1946, 1948).

Биография 

Родился 14 августа 1907 года в п. Ново-Борисов (Белоруссия) в семье учителя церковно-приходской школы. Окончил Московский энергетический институт (1930), инженер-электрик.
 
Работал на ленинградском заводе «Электросила», с 1939 года главный конструктор, в 1947—1949 годах главный инженер. Ещё до войны при его участии создана серия турбогенераторов рекордной мощности — до 100 тысяч киловатт с воздушным охлаждением. В 1946 году под его руководством разработан первый в Европе турбогенератор на 100 тыс. кВт с водородным охлаждением.

В 1949—1956 зам. директора, с 1956 года директор НИИ электрофизической аппаратуры, образованного на базе ОКБ завода «Электросила». Доктор технических наук (1957).

Умер в феврале 1974 г. после длительной болезни.

Награды и премии 
 Ленинская премия (1959) — за создание синхрофазотронов на 10 000 000 000 эВ
 Сталинская премия первой степени (1946) — за создание паровой турбины генератора мощностью 1000 000 л. с., частотой 10 000 оборотов в минуту, установленных на ТЭЦ
 Сталинская премия третьей степени (1948) — за создание турбогенератора мощностью 100 тыс. кВт при 3000 об/мин с водородным охлаждением
 Государственная премия СССР (1976) — за создание комплекса систем для генерации стационарных сверхсильных магнитных полей с индукцией до 25 тесла (250 кгс)
 два ордена Ленина
 орден Октябрьской революции
 другие ордена и медали.

Семья 
Брат - Виктор Григорьевич Комар

Монографии 
 Вопросы проектирования турбогенераторов. М.: Госэнергиздат, 1955.
 Ускорители заряженных частиц. М.: Атомиздат, 1964.
 Основы ускорительной техники. М.: Атомиздат, 1975.

Примечания

Источники 
 Блокада Ленинграда Аркадий Иванович Мелуа. Изд-во «Гуманистика», 1999 — Всего страниц: 671
 Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Д. В. Ефремова, 1945—2005. Георгий Леонидович Саксаганский, Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Д. В. Ефремова. Федеральное агентство по атомной энергии, 2006 — Всего страниц: 874
 Электросила: история Ленинградского производственного объединения «Электросила» им. С. М. Кирова. Николай Васильевич Куликов, Дмитрий Иванович Струженцов. Лениздат, 1985 — Всего страниц: 278

Ссылки 
 Фото

Выпускники МЭИ
Физики СССР
Инженеры СССР
Похороненные на Богословском кладбище